Landtagswahlkreis 128 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Olpe (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Herne I – Bochum IV (2000)
 Landtagswahlkreis Bochum IV (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Lüdenscheid I (1975)
 Landtagswahlkreis Altena-Land I (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Siegen-Stadt und Land-West (1947 bis 1962)